Niemcy:
 Halsdorf – dzielnica gminy Wohratal w kraju związkowym Hesja, w powiecie Marburg-Biedenkopf
 Halsdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Jean-Marie Halsdorf – luksemburski polityk